Christian von Haugwitz (1752-1832), homme politique, diplomate et juriste prussien ;
 Friedrich Wilhelm von Haugwitz (1702-1765), homme politique.